Список персонажей испанского фантастического телесериала «Министерство времени».

Первый сезон

Главные герои

Появляются в отдельных сериях

Второй сезон

Главные герои

Появляются в отдельных сериях 

Министерство времени